В списке Всеми́рного насле́дия ЮНЕ́СКО в Че́шской Респу́блике значится 12 наименований (на 2014 год), это составляет  от общего числа ( на  год). Все объекты включены в список по культурным критериям, причём 3 из них признаны шедеврами человеческого гения (критерий i). Кроме этого, по состоянию на 2014 год, 18 объектов на территории Чехии находятся в числе кандидатов на включение в список всемирного наследия (в их числе Бржевновский монастырь). Чешская Республика ратифицировала Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия 26 марта 1993 года. Однако, первые три объекта, находящиеся на территории Чехии были занесены в список в 1992 году на 16-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, когда страна еще являлась частью Чехословакии.

Список 

 Географическое расположение объектов

Предварительный список 
В таблице объекты расположены в порядке их добавления в предварительный список. В данном списке указаны объекты, предложенные правительством Чехии в качестве кандидатов на занесение в список всемирного наследия.

 Географическое расположение объектов

См. также 
 Всемирное наследие
 Список национальных памятников культуры Чешской Республики

Примечания

Ссылки 
 
 Czechia — UNESCO World Heritage Center
 ЮНЕСКО. Список объектов всемирного наследия. Чехия

 
Чехия
Списки:Чехия